Rennison "Dinny" "Flint" Manners, kanadski profesionalni hokejist in hokejski trener, * 5. februar 1904, Ottawa, Ontario, Kanada, † 26. januar 1944. 

Manners je igral na položaju centra za NHL moštvi Pittsburgh Pirates in Philadelphia Quakers. Skupaj je v ligi NHL prebil dve sezoni.

Kariera
Manners je kariero začel v ligi United States Amateur Hockey Association pri moštvu Pittsburgh Yellow Jackets. Po dveh sezonah je leta 1924 prestopil k drugemu USAHA moštvu, Fort Pitt Hornets. Po dveh sezonah se je vrnil domov, doma je bil v Ottawi, in zaigral za člansko amatersko moštvo Ottawa Montagnards. 

Zatem je v sezoni 1929/30 okrepil NHL ekipo Pittsburgh Pirates. V njenem dresu je dosegel tri zadetke in bil poznan kot soliden rušilec. Ko so klub septembra 1930 preselili v Filadelfijo, je zanj igral tudi pod novim imenom Philadelphia Quakers. Manners je za klub, ki je doživljal katastrofalno sezono, igral le na štirih tekmah in je večino sezone prebil v OPHL moštvu Niagara Falls Cataracts. Leta 1931 je zopet postal amater in je igral v nižjih ligah na območju Ottawe, preden se je pridružil Montagnardsom za svojo zadnjo sezono, sezono 1933/34.

Od 1935 je Manners deloval kot trener moštva Pittsburgh Yellow Jackets. Funkcijo je opravljal do leta 1937, ko je klub razpadel.

Pregled kariere

|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 22/23
|
| 20
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 23/24
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
|
|-
| Fort Pitt Hornets
| USAHA
| 24/25
|
| 19
| 7
| 0
| 7
|
| 
|
| 8
| 4
| 0
| 4
| 
|
|-
| Fort Pitt Hornets
| USAHA
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 26/27
|
| 15
| 3
| 2
| 5
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 27/28
|
| 15
| 2
| 4
| 6
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 28/29
|
| 12
| 8
| 2
| 10
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 33
| 3
| 2
| 5
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| London Panthers
| IHL
| 29/30
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| OPHL
| 30/31
|
| 27
| 9
| 8
| 17
|
| 23
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| colspan="17" |
|-
| Ottawa Montagnards
| OCHL
| 33/34
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 165
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Fort Pitt Hornets
Hokejisti Ottawa Montagnards
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti London Panthers
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Niagara Falls Cataracts
Trenerji Pittsburgh Yellow Jackets